TNX steht für:
 Tanzanian Royalty Exploration Corporation, tansanisches Unternehmen, an der NYSE gehandelt
 Thanks! (Thanx), Internetkürzel für englisch „Danke“, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#T
 Haltepunkt Neufra (Rottweil) (DS100-Code), baden-württembergischer Bahnhof
 Flugplatz Stung Treng (IATA-Code), Flughafen von Stung Treng (Stadt), Kambodscha
 Tanox, durch Genentech akquiriertes Biotech-Unternehmen
 TNX-355 (Ibalizumab), monoklonale Antikörper von Tanox
 TNX-650 (Lebrikizumab), monoklonale Antikörper von Tanox
 TNX-901 (Talizumab), monoklonale Antikörper von Tanox
 10-Year Treasury Note, eine US-amerikanische Staatsanleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren, siehe T-Note
 die chemische Verbindung 2,4-dimethyl-1,3,5-trinitrobenzene (IUPAC-Name), ein Sprengstoff aus der Gruppe der Trinitroxylole
 die K-Pop Boygroup TNX, auch bekannt als "The New Six"

tnx steht für:
 Tanema (ISO-639-3-Code), nahezu ausgestorbene ozeanische Sprache auf Vanikoro, Salomon-Inseln

TNX